Товарищество «Искусство или смерть» — ретроспективная выставка «Товарищества „Искусство или смерть“», проходившая с 26 сентября по 25 октября 2009 года в московском Государственном музее современного искусства Российской академии художеств в рамках 3-ей московской биеннале современного искусства. Куратор — Ольга Голованова.

О проекте 
Товарищество „Искусство или смерть“ сложилось в процессе деятельности группы молодых художников в Ростове-на-Дону в период 1986—1990 годов. В эти годы были проведены три скандально известные выставки, которые кристаллизировали идейную направленность группы. Дебют её был успешен на фоне кризиса поздней консервативной советской культуры. В провинции это воспринималось еще острее.

Группа включала в себя художников — В. Кошлякова, А. Тер-Оганьяна, Ю. Шабельникова, Н. Константинова, А. Кислякова, В. Слепченко, Ю. Палайчева, поэтов М. Немирова, И. Буренина, рок-музыканта С. Тимофеева, администратора В. Лисовского. Дружба художников сложилась еще в стенах Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова. Соединила же всех перестройка, рок-фестивали, андеграундная жизнь отверженных.

Название Товарищества „Искусство или смерть“ (к знаменитому революционному „Patria o Muerte“) — это принципиальное отношение к искусству. Искусство и никакой халтуры и компромиссов. Это был принцип жизни, который остался актуальным и сегодня.

Ретроспективная выставка Товарищества „Искусство или смерть“ это первая попытка выделить раннее творчество художников, признанных одними из важнейших фигур современного российского искусства В. Кошлякова, А. Тер-Оганьяна, Ю. Шабельникова. Более поздний период творчества этих художников известен зрителям и искусствоведам, зафиксирован в музейных коллекциях. Тем интереснее и важнее показать предпосылки, самое начало их развития, которое было не менее важным и ярким, чем последующая художественная карьера участников.

На выставке представлено более 200 не экспонировавшихся ранее произведений живописи, графики, инсталляций и объектов. Выставка сопровождается уникальными фотодокументами и видеоматериалами» — из аннотации выставки.

Закрытая презентация состоялась 21 сентября 2009 года. Презентация книги-каталога «Товарищество «Искусство или смерть»» состоялась там же 6 октября 2010 года.

По мнению некоторых искусствоведов, выставка «Товарищество „Искусство или смерть“» оказалась одной из сенсаций Третьей московской биеннале.

Выставка «Товарищество „Искусство или смерть“» вошла в шорт-лист V ежегодного всероссийского конкурса «Инновация» (2009) в номинации «Лучший кураторский проект».

Участники проекта 
 Александр Кисляков, художник.
 Николай Константинов (1961—2006), художник.
 Валерий Кошляков, художник.
 Александр Сигутин, художник.
 Василий Слепченко (1960—1991), художник.
 Леонид Стуканов (1947—1998), художник.
 Авдей Тер-Оганьян, художник.
 Сергей Тимофеев (1959—1993), художник, поэт, музыкант.
 Юрий Шабельников, художник.

Выставленные работы

Организаторы 
 Департамент культуры города Москвы
 Российская академия художеств
 Московский музей современного искусства

При поддержке «Fondazione Volume!», Рим.

Цитаты 
 «Будет показан пласт, который не освещён вообще в московской культуре. Это было в 80-е—90-е годы, и мы не делали ни одной выставки архивного плана. Зритель увидит живопись Тер-Оганьяна, неизвестную в Москве, а ведь он тончайший живописец с огромной формалистической школой, которую не прошёл ни один молодой художник сегодня. Будут представлены ранний Шабельников, Константинов, мои работы» — Валерий Кошляков, «Winzavod Artreview».

 «Последней остановкой на моем пути была выставка «Искусство или смерть» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре, где были показаны ранние картины и коллажи художественного сообщества из Ростова-на-Дону, которое в начале 1990-х завоевало Москву. Авдей Тер-Оганьян и Валерий Кошляков предстали на этой выставке совершенно невероятными мастерами кисти, удивительно созвучными духу 1980-х, несмотря на их тогдашнюю тотальную изоляцию от Западной Европы, где как раз в этот момент молодые немецкие «новые дикие» брали рынок штурмом. Но и в Ростове, вдали от любых рынков, люди делали на холсте столь же взрывные вещи. В ранних вещах Авдея Тер-Оганьяна есть неповторимая виртуозность, с которой он впоследствии систематически боролся, ставил её в различные контексты, дистанцировался от неё и даже варварски подрывал. А ранние коллажи Кошлякова вполне выдерживают сравнение с дадаистскими и неодадаистскими. Было также очень приятно, что краска на стенах в этом выставочном зале облезает. Можно только надеяться, что музей купит весь этот комплекс произведений до того, как его пожрут частные коллекционеры, которые все-таки и правда акулы, что бы там ни говорилось» — Давид Рифф, OpenSpace.Ru.

 «Куратору Ольге Головановой удалось не просто собрать две сотни раритетов музейного уровня, но и уговорить не то чтобы жирующих художников или их наследников не продавать ранние работы до этой выставки. То есть этот проект неплохо было бы перехватить Русскому музею и Третьяковской галерее — пока коллекционеры не расхватали «добезбожного» Тер-Оганьяна» — Анна Толстова, «Коммерсант».

 «... логика бунта против любых институций привела Тер-Оганьяна к созданию собственной, вызывающей и издевательской «школы молодых авангардистов», а еще позже – к вынужденной эмиграции из России, после православной травли, устроенной против художника церковными общественниками, сочувствующими им чиновниками и прочими защитниками икон, которые Авдей публично рубил топором в московском Манеже» — Михаил Подзорный, Rabkor.Ru.

 «„Ростовская волна“ начала 1990-х — по чести, последнее, ну или предпоследнее, если последним считать московский акционизм, значительное событие в московском искусстве за все эти двадцать лет; ничего подобного по энергии так здесь больше и не случилось; ироничные эскапады Авдея Степановича в сторону классиков XX века, кажется, остались здесь последним веселым искусством, а реминисценции классических мотивов у романтичнейшего Валерия Николаевича Кошлякова — последней попыткой хотя бы напомнить о „большом стиле“» — Константин Агунович, Afisha.Ru.

 «Выставка именно о живописи — точнее, о беспардонном освоении группой наглецов живописной территории, принадлежавшей до тех пор гнусному советскому официозу либо в меньшей степени наследникам „духовного в искусстве“. Наглецы жили в провинциальном Ростове и слыхом не слыхивали о московском концептуализме, их бунт носил ретроспективный характер, ориентируясь на доступные изучению авангарды прошлого. Благодаря счастливой изоляции от новейших течений появилась целая плеяда отличнейших живописцев, производивших в больших количествах искусство в его максимально пластическом проявлении» — Александра Новоженова, АртХроника.

Ссылки 
 Выставка «Товарищество „Искусство или смерть“» на сайте 3-ей московской биеннале современного искусства
 Третья Московская биеннале современного искусства

Источники 

Выставки современного искусства России
Искусство или смерть